Реви́лья-де-Колья́сос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Боэдо-Охеда. Занимает площадь 20,56 км². Население — 77 человек. Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Фото

Города Паленсии
Муниципалитеты Паленсии